В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1979,що проходив у рамках Туру WTA 1979, Розмарі Казалс і Бетті-Енн Дент виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Грір Стівенс 3-6, 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Renee Reid (півфінал)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

 Трейсі Остін /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд /  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup